Een Sint-Lodewijkskerk is een kerk gewijd aan en genoemd naar Lodewijk de Heilige. De benaming Lodewijkskerk wordt in Nederland ook als synoniem gebruikt voor de Napoleonskerken die in de tijd van Lodewijk Napoleon werden gebouwd.

België 
 Sint-Lodewijkskerk (Autreppe), in Autreppe (Aat)
 Sint-Lodewijkskerk (Beignée), in Beignée (Ham-sur-Heure)
 Sint-Lodewijkskerk (Luik), in Longdoz (Luik)
 Sint-Lodewijkskerk (Marcinelle), in Marcinelle
 Sint-Lodewijkskerk (Mortsel), in Mortsel

Duitsland 
 Sint-Lodewijkskerk (Berlijn), rooms-katholieke kerk in Berlijn. 
 Sint-Lodewijkskerk (Darmstadt), katholieke kerk in Darmstadt. 
 Sint-Lodewijkskerk (München), rooms-katholieke kerk in München.

Frankrijk 
 Sint-Lodewijkskerk (Armentières), in Armentières
 Sint-Lodewijkskerk (Boulogne-sur-Mer)
 Église Saint-Louis (Fives), in Fives, Rijsel
 Église Saint-Louis (Marcq-en-Barœul), in de wijk Plouich in Marcq-en-Barœul
 Église Saint-Louis-en-l'Île, in Parijs
 Église Saint-Louis (Tourcoing), in de wijk Épidème in Tourcoing

Italië 
 San Luigi dei Francesi, in Rome

Nederland 
 Heilige Lodewijkkerk (Leiden), rooms-katholieke kerk in Leiden.

Lodewijk